Макаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Макаровское сельское поселение — входит в Киренский район Иркутской области
 Макаровское сельское поселение — входит в Ртищевский район Саратовской области
 Макаровское сельское поселение — входит в Нижнекамский район Татарстана